Trofej Raimo Kilpiöna je ocenění ve finské hokejové lize SM-liiga. Cena je udělována pro největšího gentlemana ligy.

Vítězové 

Trofeje a ocenění SM-liigy